Strümpell är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf von Strümpell (1853–1925), tysk invärtesmedicinare
 Ludwig von Strümpell (1812–1899), tysk filosof och pedagog